| mål         = {{#expr:
 11 +
 30 +
 11}}
| publik      = {{#expr:
 103500 +
 26548 + 
 265000}}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (3:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2007 var det 6:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Singapore och Thailand. Turneringen vanns av värdnationen  som tog sin tredje mästerskapstitel då man i finalen besegrade värdnationen .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

2007
Fotbollsåret 2007
2007 i Singapore
2007 i Thailand
Internationella sportevenemang i Singapore
Internationella sportevenemang i Thailand